BFG Technologies – producent kart graficznych
 BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 BFG9000 – fikcyjna broń pojawiająca się w  grach komputerowych firmy id Software